Солдат (фильм) может означать:

 Солдат (фильм, 1982) — боевик, 1982.
 Солдат (фильм, 1998) — фантастический фильм, 1998.
 Солдат (фильм, 2013) (The Soldier, Чужая война) — российско-вьетнамский фильм 2013 года, реж. Александр Черняев.
 Солдат (фильм, 2014) — индийский фильм, 2014.

См. также 
 Солдаты
 Солдаты (сериал)